Grantville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grantville (Connecticut), Ort im Windham County
 Grantville (Georgia), Stadt im Coweta County
 Grantville (Kalifornien), Ort im San Diego County
 Grantville (Kansas), Ort im Jefferson County
 Grantville (Massachusetts), Gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Jefferson County
 Grantville (New York), Ort im Saint Lawrence County
 Grantville (Pennsylvania), Gemeindefreies Gebiet im Dauphin County

in Australien:
 Grantville (Victoria)

in Kanada:
 Grantville (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Grantsville